Sezon 2010/11 3. Ligi – 3. edycja rozgrywek niemieckiej 3. Ligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do 2. Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną 2. Bundesligi. Trzy ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

3. Fußball-Liga

Drużyny 
W 3. Lidze w sezonie 2010/11 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 źródło:
 Eintracht Brunszwik i Hansa Rostock awansowały do 2. Bundesligi 2011/12.
 Dynamo Drezno wygrał swoje mecze barażowe i awansował do 2. Bundesligi 2011/12.
 Bayern Monachium II i TuS Koblenz spadły do Regionalligi 2011/12.
 Rot-Weiss Ahlen spadł do Oberligi 2011/12 (w następnym sezonie będzie występował w Oberlidze Nordrhein-Westfalen – piąty poziom rozgrywek).
 * TuS Koblenz i Rot-Weiss Ahlen nie otrzymały licencji na grę w 3. Lidze 2011/12, dzięki czemu SV Wacker Burghausen  i Werder Brema II utrzymały się w 3. Lidze.

 ** Za wykroczenia licencyjne Rot-Weiss Ahlen został ukarany przez DFB 3. punktami ujemnymi.

Baraż o awans do 2. Bundesligi 

 VfL Osnabrück przegrał mecze barażowe i spadł do 3. Ligi 2011/12.
 Dynamo Drezno wygrało mecze barażowe i awansowało do 2. Bundesligi 2011/12.

Zobacz też 
 Bundesliga 2010/11
 2. Bundesliga 2010/11
 Regionalliga 2010/11
 Oberliga 2010/11

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv
 
 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w Niemczech
2011 w Niemczech